Далер может означать:

Монеты и денежные единицы 
 Далер
 Шведский далер — денежная счётная единица Швеции с 1604 по 1776 год.
 Вест-индский далер — денежная единица Датской Вест-Индии в 1849—1917 годах.
 Вест-индский ригсдалер — денежная единица Датской Вест-Индии до 1849 года.
 Гимсёйдалер — средневековая норвежская монета талерового типа.
 Гренландский ригсдалер — денежная единица Гренландии до 1874 года.
 Далер Аландских островов — предполагавшаяся денежная единица Аландских островов.
 Далер Гёрца — серия шведских монет 1715—1719 годов.
 Датский ригсдалер — денежная единица Дании XVI—XIX веков.
 Норвежский далер — денежная единица Норвегии XVI—XIX веков.
 Риксдалер — денежная единица Швеции XVI—XIX веков.
 Далер — распространённое в XVIII веке в Кёльне название монет номиналом в 2/3 талера или гульден.

Имя 

Дале́р — таджикское имя, происходит от персидского (фарси) (دلاور) [delowar] в значении — «смелый, отважный, мужественный, храбрый; героический».
В основном распространено на территории Таджикистана, Узбекистана, Ирана и среди тюркских народов России.

Известные носители:

 Дале́р Адья́мович Кузя́ев — российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита».
 Далер Назаров — таджикский певец и композитор.
 Далер Хонзода — узбекский певец.
 Далер Сайфиддинов — «Мастер спорта международного класса», «Заслуженный мастер спорта Республики Таджикистан».
 Далерджон Тухтасунов — таджикский футболист, выступающий за «Далерон-Уротеппа», защитник. Мастер спорта Республики Таджикистан.

Далер